Die BetVictor Welsh Open 2013 waren ein Snooker-Turnier der Snooker Main Tour, das vom 11. bis 17. Februar 2013 im Newport Centre in Newport ausgetragen wurde. Zum ersten Mal war BetVictor Hauptsponsor und damit Namensgeber des Turniers.

Titelverteidiger war Ding Junhui, der allerdings im Halbfinale knapp mit 5:6 an Stuart Bingham scheiterte.

Im Finale setzte sich Stephen Maguire mit 9:8 gegen Bingham durch, er gewann damit seinen fünften Titel bei einem Weltranglistenturnier.

Preisgeld 
Das Turnierpreisgeld wurde gegenüber dem Vorjahr von 201.500 auf 250.000 britische Pfund erhöht. Der Sieger erhielt 50.000 Pfund.

Gesetzte Spieler, die ihr erstes Spiel verloren, erhielten nur die halbe Punktzahl (in der Tabelle in Klammern).

Finalrunde

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden vom 6. bis 9. Februar 2013 in der World Snooker Academy in Sheffield und am 11. Februar 2013 im Newport Centre in Newport statt.

A = Amateurspieler (während der Saison 2012/13 nicht auf der Main-Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Century-Breaks

Endrunde

Qualifikation

Einzelnachweise 

2013
Snookerveranstaltung 2013
Billardturnier in Newport (Gwent)
Newport Centre